Monte Cristo Games — французская компания, разработчик и издатель компьютерных игр, существовавшая с 1995 по 2010 год. Самые знаменитые её проекты — City Life и Cities XL. Компания Monte Cristo создана в 1995 году бывшим вице-президентом Credit Suisse First Boston Жаном-Марком де Фети и бывшим старшим консультантом по стратегии компании Marc & Co Жаном-Кристофом Маркизом в Париже.

Проекты 
Наиболее известными изданными и разработанными проектами в истории Monte Cristo можно назвать:
 
 Start UP
 Starpiece
 Afrika Korps
 Fire Department
 Medieval Lord
 Star Academ
 City Life
 D-Day
 Silverfall
 Cities XL
 7 Sins
 Th3 Plan

Ссылки 
 Monte Cristo Multimedia  на MobyGames

Производители компьютерных игр Франции